Reife (zu reif, althochdt. rîfi, westgerm. *rîpi „was abgepflückt werden kann“) bzw. teils auch Reifung steht:

 in der Zoologie und der Humanbiologie für die Maturität bei Mensch und Tier, siehe Geschlechtsreife
 in der Verhaltensbiologie für die Vervollkommnung einer angeborenen Verhaltensweise ohne Übung, siehe Instinktverhalten
 in der Botanik für den Grad der Genießbarkeit von Früchten oder Obst, siehe Fruchtreife
in Anlehnung an die Pflanzenentwicklung gewonnene Bezeichnung für die Entwicklung des Menschen, siehe Reifung (Genese)
 beim Menschen für ein Stadium fortgeschrittener Lebenserfahrung oder Erkenntnis, siehe Erwachsener
 in der Geologie für bestimmte Diagenese- beziehungsweise Metamorphosegrade, siehe Metamorphose (Geologie)
 bei Lebensmitteln und Genussmitteln für Vorgänge, sie genießbar oder haltbar zu machen oder zu veredeln, siehe Reifung (Lebensmittel)

Reifegrad bezeichnet im Speziellen:
 in der Rechtsprechung siehe Reifegrad (Recht)
 eine Abschätzung zur situativen Führung von Mitarbeitern nach Hersey/Blanchard, siehe Reifegradmodell (Führungslehre) 
 im Qualitätsmanagement siehe Reifegradabsicherung
 in der Technologieplanung den Entwicklungsstand einer Technologie siehe Technology Readiness Level

Siehe auch:
 Berufsschulreife, mittlere Reife, Matura (Maturität), Hochschulreife